Dziedziule − wieś w powiecie sejneńskim w Polsce
 Dziedziule − wieś w gminie rejonowej Soleczniki na Litwie